San Francescokerk (Lucca), een kerk in de Italiaanse stad Lucca
San Francescokerk (Treviso), een kerk in de Italiaanse stad Treviso
San Francesco a Ripa, een kerk in de Italiaanse stad Rome
San Francesco di Paola ai Monti, een kerk in de Italiaanse stad Rome
San Franciscokerk (Caracas), een kerk in de Venezolaanse hoofdstad Caracas
San Franciscokerk (Guanajuato), een kerk in de Mexicaanse stad Guanajuato